Ion Rațiu se poate referi la:
Ioan Rațiu, uneori scris Ion Rațiu, șeful delegației memorandiștilor transilvăneni,
Ion Rațiu, candidatul PNȚCD la alegerile prezidențiale din 1990.